La magistratura di San Michele è una squadra di Tramontana del Gioco del Ponte di Pisa. È la magistratura che conta più vittorie nell'edizione moderna del Gioco del Ponte.

La magistratura 
 Magistrato: Francesco Degli Innocenti
 Insegna: L'aquila bicipite
 Colori: Nero e giallo
 Motto: Melius est dare quam accipere
 Cotte: Gialle
 Confini della magistratura: Piagge, Cisanello, Pisanova, San Biagio

Collegamenti esterni 
 

Gioco del Ponte